Acaraú kan syfta på:

Brasilien 

 Acaraú (kommun), Ceará, 
 Acaraú (ort), Ceará,